Edvard Ravnikar – architetto sloveno
 Dijana Ravnikar – ex biatleta ed ex fondista slovena